Донецкая епархия

 Донецкая и Мариупольская епархия УПЦ МП — Существует в настоящее время. Создана в 1996 году в результате разделения Донецкой епархии
 Донецкая епархия ПЦУ — Существует в настоящее время. Создана в 1992 году